

Geografia 
Argentina
 Floresta – quartiere di Buenos Aires
 Floresta – quartiere di San Miguel de Tucumán

Brasile
 Floresta – comune nello Stato del Pernambuco 
 Floresta – comune nello Stato del Paraná
 Floresta – quartiere della città di Belo Horizonte
 Floresta – quartiere della città di Joinville
 Floresta – quartiere della città di Porto Alegre
 Floresta Azul – comune nello Stato di Bahia
 Floresta do Araguaia – comune nello Stato del Pará
 Floresta do Piauí – comune nello Stato del Piauí
 Alta Floresta – comune nello Stato del Mato Grosso
 Alta Floresta d'Oeste – comune nello Stato della Rondônia
 Nísia Floresta – comune nello Stato del Rio Grande do Norte 
 Nova Floresta – comune nello Stato della Paraíba

Colombia
 Floresta – comune nel dipartimento di Boyacá

Italia
 Floresta – comune in provincia di Messina

Persone 
 Ilario Floresta – uomo politico italiano

Pagine correlate 
La Floresta